Termit je lahko:

 predstavnik termitov (enega od redov žuželk)
 termit, zmes finega aluminijevega prahu in železovega oksida
 Termit, slovensko rudarsko podjetje

Glej tudi
 Termiti, hrvaška glasbena skupina